Family Values Tour 2006 — летний концертный тур, который был проведён в 2006 году, и возглавленный нью-метал-группой Korn. Тур относится к серии Family Values Tour, созданной и запущенной «Korn» в 1998 году.

Общие сведения 
Несмотря на то что изначально Family Values Tour провозглашался ежегодным туром, тур 2006 года проходил после пятилетнего перерыва.

В туре приняли участие 10 музыкальных групп, выступавших на двух сценах, с калифорнийской рок-группой Droid, которые появились на нескольких концертах. Korn, создатели тура, стали хедлайнерами тура вместе с Deftones.

30 июля в Атланте, во время выступления Deftones, среди фанатов завязалась драка, в результате которой был погиб 30-летний Энди Ричардсон. Обвинение в убийстве было предъявлено 25-летнему Майклу Эксли, который предстал перед судом в результате свидетельских показаний Эдгара Ареллано, друга погибшего. В официальном заявлении Korn музыканты выразили соболезнования семье погибшего: «Все группы, участвующие в Family Values Tour приносят свои искренние соболезнования и сожаления семье Энди Ричардсона».

Korn сняли видео для третьего сингла с альбома See You on the Other Side, «Politics» в Ист-Трой, Висконсин (), вручив переносные камеры в руки десяти счастливчиков из официального фан-клуба группы, которые получили неограниченное право снимать все выступление и любые закулисные моменты, которые они посчитают нужными.

На протяжении 30 концертов Family Values Tour выступления участвующих групп посмотрело свыше 400.000 зрителей.

К сожалению, два концерта тура были отменены. Один концерт, в Уонто, Нью-Йорк, был отменён из-за погодных условий, второй в Верджиния-Бич, Виргиния был отменён по неизвестным причинам.

Во время тура было несколько сюрпризов для фанатов в виде появления на сцене специальных гостей, таких как басист Slipknot Пол Грей и лидер Filter Ричард Патрик, исполнивших «Hey Man, Nice Shot», Flyleaf исполнивших кавер U2 «Pride (In the Name of Love)», лидера Deftones Чино Морено исполнившего «Wicked» и вокалиста Slipknot/Stone Sour Кори Тейлора присоединившегося к Korn для исполнения «Freak on a Leash».

Во время исполнения заключительной песни «Blind» на концерте в Холмделе, Нью-Джерси () бас-гитарист Korn Реджинальд «Филди» Арвизу напрыгнул в состоянии алкогольного опьянения на гитариста Джеймса «Манки» Шаффера и был выдворен со сцены.

Официальный состав 
 Korn (хедлайнер)
 Deftones (со-хедлайнер)
 Stone Sour
 Flyleaf
 Dir en grey
 10 Years
 Deadsy
 Bury Your Dead
 Bullets and Octane
 Walls of Jericho
 Droid (некоторые концерты)

Сет-лист групп 
 Korn
Во время Family Values Tour 2006, Korn исполняли почти один и тот же набор песен на каждом концерте, за исключением нескольких песен, сыгранных только на некоторых концертах, таких как «Politics» и «Twist». Сет-лист включал в себя:
 Right Now
 Twist
 Love Song
 A.D.I.D.A.S.
 Thoughtless
 Falling Away from Me
 Coming Undone
 Got the Life
 Throw Me Away
 Shoots and Ladders
 Wicked
 Politics
 Here to Stay
 Freak on a Leash
 Hollow Life (акустическая версия)
 Twisted Transistor
 Y'All Want a Single
 Blind

CD и DVD издания 

Family Values Tour в 2006 стал очень успешным, и был запечатлен на CD и DVD релизах, которые вышли 26 декабря 2006 через Firm Music.

Dir en grey выпустили концертный DVD Despair in the Womb для своего фан-клуба. DVD содержал на втором диске документальные съёмки с тура.

Концерты 

1 Отменены

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Family Values Tour
 Телевизионная реклама Family Values Tour 2006

Family Values Tour